Санто Доминго Чивитан има више значења:

 Општина Санто Доминго Чивитан (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Санто Доминго Чивитан (Санто Доминго Чивитан, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику